Thune bezeichnet:
 Thune (Fluss), einen Nebenfluss der Lippe
 Thune (Braunschweig), ein Stadtteil von Braunschweig im Stadtbezirk Wenden-Thune-Harxbüttel
 Thune (Schnega), ein Ortsteil der niedersächsischen Gemeinde Schnega
 ein Adelsgeschlecht in Thüringen und Sachsen, siehe Thüna
 norwegische Unternehmerfamilie, Gründer der Thunes mekaniske verksted 1815–1969

Thune ist der Familienname folgender Personen:
 John Thune (* 1961), US-amerikanischer Politiker
 Nick Thune (* 1979), US-amerikanischer Schauspieler, Comedian und Musiker
 Oddgeir Thune (* 1978), norwegischer Schauspieler